15-cm Kanone 18 () — немецкое артиллерийское орудие калибра 150 мм, использовавшееся во Второй мировой войне.

История 
Орудие создано в 1933 году немецкой компанией «Рейнметалл» для замены старого орудия 15 cm Kanone 16, активно использовавшегося в Первой мировой войне. Первые орудия сошли с конвейера в 1938 году. По сравнению со старым орудием новая пушка Kanone 18 стала тяжелее на две тонны, зато дальность стрельбы повысилась на 2290 м. Орудие отвечало требованиям армии по дальности стрельбы, однако было слишком тяжёлым для транспортировки, и специально для него заказывались тяжёлые гусеничные транспортёры для перевозки на дальние дистанции. На подготовку орудия к стрельбе тратилось довольно много времени, что затрудняло боевые действия.

Это орудие имело ствол со свободной трубой без дульного тормоза. Затвор горизонтальный клиновой. Тормоз отката гидравлический, помещенный в люльку. Находящийся над стволом накатник гидропневматический. Имелся гидропневматический уравновешивающий механизм (две цилиндрические стойки). Лафет однобрусный коробчатый. Стрельба велась с колес либо со специальной платформы, состоящей из двух частей — в последнем случае обеспечивался круговой обстрел. Перевозка осуществлялась механической тягой на двух повозках. Допускалась скорость буксировки до 24 км/ч.

На 1 сентября 1939 года в войсках числились 3 пушки. Всего с 1939 по 1943 годы было произведено 107 орудий, 6 из которых в апреле — мае 1940 года были кому-то переданы. Популярным в армии оно не стало из-за проблем с транспортировкой, и производство прекратилось в июле 1943 года. На 1 июня 1941 года в войсках находилось 39 таких пушек. Впоследствии данные орудия использовались в береговых батареях германских войск.

Оценка 
K.18 при почти одинаковой с Бр-2 дальности стрельбы превосходило советскую пушку по всем остальным параметрам.  Преимуществом Бр-2 можно назвать несколько более мощный осколочно-фугасный снаряд, содержащий на 1 кг больше взрывчатки по сравнению с немецким аналогом.

Американский «Долговязый Том» в свою очередь, при немного меньшей дальности чем у К.18, превосходил её по всем остальным параметрам, а главное — американская пушка была построена в гораздо больших количествах. Мобильность «Долговязого Тома» вместе с наличием мощных тягачей и высокой точностью стрельбы явно ставит K.18 в невыгодное положение даже при меньшей дальности стрельбы «Долговязого Тома» по сравнению с K.18.

Изображения

См. также 

 152-мм гаубица-пушка образца 1937 года (МЛ-20)
 152-мм пушка образца 1935 года (Бр-2)
 15 cm Kanone 16
 15 cm L/40 Feldkanone i.R.
 155-мм пушка M1/M2/M59
 155-мм пушка Фийю

Примечания

Литература 
 Joachim Engelmann, Horst Scheibert. Deutsche Artillerie 1934—1945: Eine Dokumentation in Text, Skizzen und Bildern: Ausrüstung, Gliederung, Ausbildung, Führung, Einsatz. Limburg/Lahn, Germany: C. A. Starke, 1974
 Terry Gander, Peter Chamberlain. Weapons of the Third Reich: An Encyclopedic Survey of All Small Arms, Artillery and Special Weapons of the German Land Forces 1939—1945. New York: Doubleday, 1979 ISBN 0-385-15090-3
 Ian V. Hogg. German Artillery of World War Two. 2nd corrected edition. Mechanicsville, PA: Stackpole Books, 1997 ISBN 1-85367-480-X

Артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Артиллерия калибра 150 мм
Военная продукция Rheinmetall